Stéphane Houdet era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Nicolas Peifer.

In finale Alfie Hewett ha battuto Shingo Kunieda con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Shingo Kunieda (finale)

 Alfie Hewett (campione)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

US Open 2018